Ehemaliger Luftschutzbunker steht für:

 Ehemaliger Luftschutzbunker (Lürrip) in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Ehemaliger Luftschutzbunker (Ohler) in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen